Leandro Delgado puede referirse a:
 Leandro Delgado Plenkovich, futbolista chileno.
 Leandro Delgado Rey, escritor uruguayo.